Hermann Heller (1891-1933) - giurista tedesco
Hermann Heller (1850-1917) - politico svizzero
Hermann Heller (1919-2008) - politico svizzero
Hermann Heller - montatore cinematografico